Le patronyme Ramadier est, ou a été, porté par :

 Alain Ramadier (1958-), homme politique français ;
 Jean Ramadier, administrateur colonial français ;
 Paul Ramadier, homme politique français de la  République ;
 Pierre Ramadier, athlète français du .

Homonymie de patronyme